ENKA (bedrijf), voluit: Nederlandse Kunstzijdefabriek (fonetisch eNKa)
 Enka (genre), een Japanse muziekstijl
 Enka (Turkije), een Turks bouwbedrijf
 "Enka", pseudoniem van Anke van der Vlies